Strange är ett namn som förekommer i flera länder med olika ursprung och uttal. Det är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Under medeltiden kallade sig en dansk adelsätt Strange, som på 1500-talet började kalla sig Ulfeldt efter släktvapnet. Ordets engelska betydelse, egendomlig, har givit det användning i artistnamn. Det kan ingå i geografiska namn.

Enligt offentlig statistik tillgänglig i maj 2016 hade 582 personer i Danmark och 48 personer i Sverige Strange som efternamn.

Personer med efternamnet

 Curtis Strange (född 1955), amerikansk golfspelare
 Ebba Strange (1929–2012), dansk pedagog och politiker
 Luther Strange (född 1953), amerikansk politiker, republikan, senator för Alabama
 Robert Strange (1796–1854), amerikansk politiker, senator förNorth Carolina
 Steve Strange (1959–2015),brittisk sångare  och popmusiker (artistnamn)
 Susan Strange (1923–1998), brittisk ekonom
 Todd Strange (född 1966),amerikansk musiker

Fiktiva gestalter
 Doctor Strange
 Dr. Hugo Strange

Källor

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn
Danska efternamn